Anga bezeichnet:
 Anga (Indien), ein Königreich des indischen Altertums
 Hanga (Sprache), ghanaische Sprache
 Anga (Volk), ein Volk in Papua-Neuguinea 
 Anga, Ort auf Gotland
 Anga (Russland), Ort in Sibirien, Russland
 (3158) Anga, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Angá ist der Künstlername von
 Miguel Díaz Zayas (1961–2006), kubanischer Jazz-Percussionist

ANGA steht für:
 ANGA Der Breitbandverband, deutscher Kabelnetzbetreiberverband

Siehe auch:
 Angha (Familienname)
 Anuga, Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung, Fachmesse der Ernährungswirtschaft

Abkürzung